Stenopodidea — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих (Decapoda). Внешне сходны с настоящими креветками и Dendrobranchiata, но филогенетически ближе к омарам и крабам. Характерная особенность — наличие крупных клешней на 3-й паре переопод (в отличие от омаров и крабов, у которых клешни развиты на 1-й паре переопод).

Классификация 
В настоящее время в группе рассматривают 71 вид, объединяемый в 12 родов. Известно 3 ископаемых вида (в составе монотипических родов). Самый древний ископаемый представитель Stenopodidea — Devonostenopus pennsylvaniensis (девон). До обнаружения D. pennsylvaniensis самым древним из известных видов инфраотряда был Jilinicaris chinensis (поздний мел).

Семейства и роды 
 Macromaxillocarididae Alvarez, Iliffe & Villalobos, 2006
 Macromaxillocaris Alvarez, Iliffe & Villalobos, 2006
 Spongicolidae Schram, 1986
 Engystenopus Alcock & Anderson, 1894
 Globospongicola Komai & Saito, 2006
  Jilinicaris Schram, Shen, Vonk & Taylor, 2000
 Microprosthema Stimpson, 1860
 Paraspongicola De Saint Laurent & Cléva, 1981
 Spongicola De Haan, 1844
 Spongicoloides Hansen, 1908
 Spongiocaris Bruce & Baba, 1973
 Stenopodidae Claus, 1872
  Devonostenopus Jones et al., 2014
 Juxtastenopus Goy, 2010
 Odontozona Holthuis, 1946
  Phoenice Garassino, 2001
 Richardina A. Milne-Edwards, 1881
 Stenopus Latreille, 1819

Примечания 

Десятиногие ракообразные